Rusland
 Kirejevka (Koergan) - dorp in de oblast Koergan
 Kirejevka (district Koerski) - dorp in de oblast Koersk
 Kirejevka (district Soedzjanski) - dorp in de oblast Koersk
 Kirejevka (Lipetsk) - dorp in de oblast Lipetsk
 Kirejevka (Orjol) - dorp in de oblast Orjol
 Kirejevka (Rostov) - choetor in de oblast Rostov

 Kirejevka (rivier) - rivier in de oblast Moskou, linker zijrivier van Oka

 Oekraïne
 Kyryjivka - dorp in de oblast Zjytomyr
 Kyrijivka - dorp in de oblast Tsjernihiv